Ajoie